Een hoogste punt in het algemeen
 Orgasme, een seksueel hoogtepunt
 Hoogtepunt (meetkunde), een bijzonder punt in een driehoek